Philipp Spitta (1801-1859) poète allemand
 Philipp Spitta (1841-1894), musicologue allemand